— японская сэйю.

Биография  
Родилась 15 августа 1983 года в Гумма, Япония. Работает в компании I'm Enterprise.

Её иногда путают с другой сэйю, по имени Хонна Ёко, поскольку запись их фамилий отличается лишь одним иероглифом (соотв.  и ). За самой Хондой, по двум слогам из её имени и фамилии, закрепилось прозвище «Ёда» («Йода»), в честь магистра Йоды из «Звёздных войн».

Её дебют в аниме состоялся в 2004 году в нескольких эпизодических ролях в сериале Ninin ga Shinobuden. Но известность она получила после сыгранной в том же 2004 году главной роли в сериале Uta~Kata (Татибана Итика). В целом она озвучила роли в нескольких десятках аниме, в том числе достаточно известных; впрочем, ведущих ролей из них немного. Среди таковых, помимо упомянутой героини Uta~Kata, можно назвать роль Маны (, Исидзука Мана) из сериала Sola, и роль Хидаки Мэгуми (, Хидака Мэгуми) из сериала Kyo no go no ni (ТВ-версия, 2008 год).

Среди других известных сэйю ей чаще всего приходилось играть с Тамурой Юкари (её коллегой и сэмпаем по фирме I’m Enterprise) и Игути Юкой.

Живёт в Токио. К числу её хобби относится просмотр фильмов, написание песен, бег трусцой. Также может хорошо писать картины. Любимая еда — карри, рамэн, гёдза (тип китайских пельменей).

Роли в аниме 
Некоторые озвученные роли:

 Best Student Council (Хадзуки Ода)
 Code Geass (Usherette)
 Honey and Clover (студентка A (серии 1, 3); медсестра (серия 18)
 Inukami! (Игуса)
 Kashimashi ~Girl Meets Girl~ (Женщина A (серии 2, 3))
 Kyo no go no ni, 2008 (Мэгуми Хидака)
 Nodame Cantabile (Михо (4 серия))
 Noein (Ая Маэда (19 серия))
 Oku-sama wa Mahō Shōjo: Bewitched Agnes (Хироми Касуга)
 Rozen Maiden (Ассистент (3 серия))
 Sola (Мана Исидзуки)
 Strawberry Marshmallow (пятиклассница (2 серия))
 Tonagura! (ученица A (серии 3, 5); член плавательного кружка (1 серия))
 Uta~Kata (Итика Татибана)

Ссылки 
 Профиль актрисы на сайте I’m Enterprise 
 Профиль актрисы на сайте Anime News Network

Актрисы озвучивания Японии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1983 году
Родившиеся 15 августа